Bitwa w Sundzie (1362)
 Bitwa w Sundzie (1658)

Zobacz też